Okeanos (god), de Griekse god van de oceaan
R.S.V.U. Okeanos, een studentenroeivereniging
Okeanos Duikschool, een duikschool/duikclub uit Oostende, België